Spanische Krone steht für:

 die Königskrone Spaniens (Corona Real)
 das spanische Königtum, siehe König (Spanien)